Вилле́р-ла-Фей () — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент коммуны — Кот-д’Ор. Входит в состав кантона Нюи-Сен-Жорж. Округ коммуны — Бон.

Код INSEE коммуны — 21698.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 407 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 285 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 218 были экономически активными, 67 — неактивными (показатель активности — 76,5 %, в 1999 году было 79,5 %). Из 218 активных жителей работали 210 человек (112 мужчин и 98 женщин), безработных было 8 (1 мужчина и 7 женщин). Среди 67 неактивных 19 человек были учениками или студентами, 36 — пенсионерами, 12 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Виллер-ла-Фей 

Коммуны департамента Кот-д’Ор